Алена Миллс (), урождённая Алена Поленская (; ) — чешская профессиональная хоккеистка, нападающая российского клуба «Агидель» и национальной сборной Чехии. Выступала на дебютном в истории Чехии женском чемпионате мира 2013 года.

Игровая карьера

Клубная 
В хоккей Алена попала, вдохновившись примером старшего брата и даже украв у него клюшку. Воспитанница школ клубов «Кутна-Гора» и «». Училась в США, с 2005 по 2013 годы играла за разные хоккейные команды «Уайоминг Семинари», «Принстон Тайгер Лилиз», «Голден Блэйдз» (первенство MAWHA) и «Леди Пэтриотс», с 2009 по 2013 годы играла за клуб «Браун Беарс» при Брауновском университете. Осенью 2009 года сыграла 28 игр за «Беарс» в чемпионате NCAA, отличившись 5 заброшенными шайбами и нанеся 96 ударов по воротам (первый показатель среди всех полевых игроков). 31 января 2010 года в игре против Йельского университета отличилась двумя передачами; 16 октября 2010 года забросила две шайбы в показательном матче против «Этобайкок Долфинс».

Шесть раз признавалась лучшей хоккеисткой Чехии, в том числе с 2013 по 2015 годы. С 2014 года играет в чемпионате России за петербургское «Динамо», с 2018 года выступает за уфимскую команду «Адигель». Четыре раза играла в матчах всех звёзд ЖХЛ.

В сборной 
В 2008 году стала бронзовым призёром чемпионата мира среди девушек до 18 лет, забросив две шайбы в матче за 3-е место и получив приз MVP команды. Хоккейный свитер Алены был даже вывешен в Зале хоккейной славы в Торонто. В 2008 и 2010 годах выиграла чемпионат мира по роллер-хоккею в составе сборной Чехии, также став серебряным призёром в 2009 году. С 12 августа 2010 года — капитан олимпийской женской сборной Чехии по хоккею с шайбой

В 2013 году впервые сыграла на взрослом чемпионате мира в высшем дивизионе. Всего за сборную сыграла 134 матча (50 голов и 50 голевых передач).

Статистика

NCAA

Чехия

Достижения

Клубные 
 MVP сезона NAPHA: 2005/2006
 MVP клуба «Принстон Тайгер Лилиз»: 2009
 Чемпионка ЖХЛ: 2018/2019
 Бронзовый призёр ЖХЛ: 2016/2017, 2017/2018

В сборной 
 Бронзовый призёр ЧМ до 18 лет: 2008
 MVP сборной Чехии на ЧМ до 18 лет: 2008
 Победительница ЧМ в дивизионе II: 2011
 Победительница ЧМ в дивизионе I: 2012

Личная жизнь 
С июня 2018 года замужем за американцем Томасом Миллсом. Свободно владеет английским и русским языками.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеистки Чехии
Игроки ЖХК «Динамо-Нева»
Игроки ЖХК «Агидель»
Выпускники Брауновского университета
Игроки «Браун Беарс» (хоккей)
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года